Une agence peut être un établissement commercial ou professionnel, en particulier :
 Agence bancaire ;
 Agence de casting ;
 Agence de communication ou agence de publicité ;
 Agence immobilière ;
 Agence matrimoniale ;
 Agence photo ;
 Agence réceptive ;
 Agence de traduction ;
 Agence web.

Une Agence publique désigne une administration, dont :
  Agence fédérale américaine ;
 Agence communautaire ;
 Agence d'urbanisme et de développement ;
 Agence spatiale ;
 Agence juive.

L'Agence peut désigner :
 L'Agence, une série télévisée de 1989 ;
 L'Agence, un film de science-fiction sorti en 2011 ;
 L'Agence, une émission de radio diffusée sur la Radio télévision suisse ;
 L'Agence, une émission de télévision diffusée sur TMC, en 2020.